Daniel S. Kemp – amerykański chemik, jego imieniem nazwano związek chemiczny Kwas Kempa.
 Jack Kemp (ur. 1935) – polityk i futbolista amerykański, kandydat na wiceprezydenta w 1996 roku.

Miejscowości w USA:
 Kemp – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan.
 Kemp – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman.
Pozostałe:
 Kemp – singel zepsołu Millencolin.